HITnRUN Phase Two — тридцать девятый и последний прижизненный студийный альбом американского певца и музыканта Принса. Вышел 21 января 2016 года на независимом лейбле NPG Records.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Принса
Альбомы 2016 года
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы NPG Records